La stagione 2017 del Campionato Italiano Turismo TCS è la prima edizione del campionato organizzato dall'ACI dopo la separazione dal campionato per vetture TCR. È iniziato il 7 maggio all'Adria International Raceway e terminerà il 22 ottobre all'autodromo nazionale di Monza.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifica

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 2017